Lemeschi (ukrainisch: ) ist ein Ortsname in der Ukraine

 Lemeschi (Berdytschiw), Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Berdytschiw
 Lemeschi (Koselez), Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Koselez